Габе́н () — французская фамилия.

 Габен, Жан (1904—1976) — французский актёр.
 Габен, Мата (род. 1972) — французская актриса.

См. также 
 Gabin
 Гейб Ньюэлл